Any Day Now — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, изданный в 1968 году и полностью состоящий из песен Боба Дилана. Альбом достиг 30-го места в Billboard 200.

Об альбоме 
На момент выпуска Any Day Now, 6 песен были изданы на альбомах Боба Дилана. Одна из песен, «Love is Just a Four-Letter Word», не была записана самим Диланом. Записи альбома происходили в течение длительных сессий в Нэшвилле в сентябре 1968 года, плодами которых было два альбома: Any Day Now и изданный годом позже David's Album. Баэз будет впоследствии несколько раз возвращаться в Нэшвилл, чтобы делать записи.

Джоан Баэз сделала иллюстрации к каждой из песен, включённые в буклет альбома.

Переиздание 2005 года включает два бонус трека — «Blowin' In The Wind» и «It Ain’t Me Babe», оба — записи живых выступлений Баэз с японских концертов 1967 года.

Список композиций 
Автор музыки и слов ко всем композициям кроме одной отмеченной — Боб Дилан

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал,гитара
 Fred Carter — мандолина
 Pete Drake — pedal steel guitar
 Johnny Gimble — скрипка
 Roy Huskey, Jr. — бас-гитара
 Tommy Jackson — скрипка
 Jerry Kennedy — гитара
 Джерри Рид — гитара
 Harold Bradley — guitar, добро
 Hargus «Pig» Robbins — фортепиано
 Stephen Stills — гитара
 Harold Rugg — гитара, добро
 Grady Martin — гитара
 Buddy Spicher — скрипка
 Norbert Putnam — бас-гитара
 Kenny Buttrey — барабаны

Ссылки 
 Any Day Now на официальном сайте
 Any Day Now на Discogs
 Any Day Now  на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы Vanguard Records